Lough Derg (Donegal)
 Lough Derg (Shannon)